Фосфи́н (фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид фосфора, по номенклатуре IUPAC — фосфан) РН3 — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях). Аналог аммиака NH3. Чистый фосфин не имеет запаха, но образцы технического продукта обладают неприятным запахом, похожим на запах тухлой рыбы (чеснока или жареного лука).

Физические свойства 
Бесцветный газ. Плохо растворяется в воде, образует с ней неустойчивый гидрат, который проявляет очень слабые основные свойства.
При низких температурах образует твёрдый клатрат 8РН3·46Н2О.
Растворим в бензоле, диэтиловом эфире, сероуглероде.
При −133,8 °C образует кристаллы с гранецентрированной кубической решёткой.

Молекула фосфина имеет форму тригональной пирамиды c молекулярной симметрией C3v (dPH = 0,142 нм, ∠HPH = 93,5°). Дипольный момент составляет 0,58 Д — существенно меньше, чем у аммиака. Водородная связь между молекулами PH3 практически не проявляется, поэтому температуры плавления и кипения фосфина ниже, чем у аммиака.

Получение 
Фосфин получают при взаимодействии белого фосфора с горячей щёлочью, например:
 
 

Также его можно получить воздействием воды или кислот на фосфиды:
 
 

Хлористый водород при нагревании взаимодействует с белым фосфором:
 

Разложение иодида фосфония:
 
 
 

Разложение фосфоновой кислоты:
 

или её восстановление:

Химические свойства 
Фосфин сильно отличается от своего аналога, аммиака. Его химическая активность выше, он плохо растворим в воде, как основание значительно слабее. Последнее объясняется тем, что связи H−P поляризованы слабо и активность неподелённой пары электронов у фосфора (3s2) ниже, чем у азота (2s2) в аммиаке.

В отсутствие кислорода при нагревании разлагается на элементы:
 

На воздухе горит согласно уравнению:
 

Проявляет сильные восстановительные свойства:
 
 
 
В связи с тем, что:
 
то возможно протекание следующей реакции:
 

При взаимодействии с сильными донорами протонов фосфин может давать соли фосфония, содержащие ион PH4+ (аналогично аммонию). Соли фосфония, бесцветные кристаллические вещества, крайне неустойчивы, легко гидролизуются.

 
 

Соли фосфония, как и сам фосфин, являются сильными восстановителями.

Самовозгорание 
Абсолютно чистый и сухой фосфин не способен к самовоспламенению на воздухе и загорается только при температуре 100—150°.
Однако фосфин, получающийся, например, при взаимодействии фосфидов с водой, всегда имеет примесь дифосфина P2H4, который на воздухе самовоспламеняется. В частности, таким образом могут появляться «блуждающие огни».

Токсичность 

Фосфин относится к чрезвычайно опасным веществам. (Класс опасности 1). Поражает в первую очередь нервную систему, нарушает обмен веществ; также действует на кровеносные сосуды, органы дыхания, печень, почки.
Запах фосфина ощущается при концентрации 2—4 мг/м³, длительное вдыхание при концентрации 10 мг/м³ может привести к отравлению с последующим летальным исходом. ПДК — 0,1 мг/м³.

При остром отравлении фосфином в лёгких случаях пострадавший ощущает боль в области диафрагмы, чувство холода, впоследствии может развиться бронхит. При среднетяжёлом отравлении характерны чувство страха, озноб, рвота, стеснение в груди, удушье, боль за грудиной. В тяжёлых случаях на первый план выходят неврологические симптомы — оглушение, неверная походка, подёргивания в конечностях, мидриаз; cмерть от паралича дыхания или сердечной мышцы может наступить через несколько дней, а при высоких концентрациях — мгновенно.

Хроническое отравление может привести к расстройствам зрения, походки, речи, пищеварения, к бронхиту, болезням крови и жировому перерождению печени.

Фосфин как индикатор внеземной жизни 
В 2019 году фосфин был предложен в качестве биосигнатурного газа для поиска жизни на землеподобных экзопланетах, поскольку на Земле он производится анаэробными экосистемами. Слабой стороной фосфина с точки зрения использования в таких целях является его высокая реакционная способность, из-за чего условием успешного детектирования этого газа выступает высокая интенсивность его производства. Для его обнаружения в атмосфере экзопланеты понадобятся десятки часов наблюдения с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

14 сентября 2020 года международная группа учёных под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз объявила на специально созванной для этого пресс-конференции об открытии в атмосфере Венеры следов фосфина путём анализа спектров с телескопов ALMA и JCMT. Ещё одним доказательством существования в атмосфере Венеры фосфина может служить анализ данных масс-спектрометра LNMS (Large Probe Neutral Mass Spectrometer) автоматической межпланетной станции «Пионер-13»(или «Пионер-Венера-2»), полученных в декабре 1978 года на высотах 60—50 км. Подтвердить или опровергнуть наличие фосфина в атмосфере Венеры учёные могли с помощью прибора MERTIS (Mercury Thermal Infrared Spectrometer) аппарата Европейского космического агентства Mercury Planetary Orbiter (MPO) миссии «БепиКоломбо» в ходе гравитационного манёвра вблизи Венеры в середине октября 2020 года. После исправления ошибок в методике подсчётов и повторной калибровки данных ALMA, наблюдаемая концентрация фосфина уменьшилась у авторов с ∼20 ppb±10 ppb до 1—5 ppb. В январе 2021 года появились публикации о том, что за фосфин в атмосфере Венеры по ошибке был принят сернистый газ. Образование фосфина может быть обусловлено, кроме жизнедеятельности неких организмов, и другими причинами, например взаимодействием серной кислоты с фосфидами.

Примечания

Литература 
 

Соединения фосфора
Гидриды